Jméno a příjmení Dave Stewart nosí více osobností:

 David A. Stewart (též Dave Stewart), britský zpěvák a kytarista
 Dave Stewart (klávesista), britský klávesista
 Dave Stewart (pozounista), skotský pozounista

Externí odkazy